Одна неделя:
 Одна неделя — американский короткометражный немой комедийный фильм 1920 года.
 Одна неделя — канадская драма 2008 года.